Ким Филби (, полное имя Гарольд Адриан Рассел Филби, , в СССР жил под именем Андрей Фёдорович Мартинс; 1 января 1912, Амбала, Британская Индия — 11 мая 1988, Москва) — один из руководителей британской разведки, коммунист, агент советской разведки с 1933 года. Сын британского арабиста Сент-Джона Филби. Член Кембриджской пятёрки.

Биография 

Родился в Индии, в семье британского чиновника при правительстве раджи. Его отец Сент-Джон Филби долгое время работал в британской колониальной администрации в Индии, затем занимался востоковедением, был известным арабистом: «Будучи оригинальным человеком, он принял мусульманское вероисповедание, взял саудовскую девушку из числа рабынь в качестве второй жены, подолгу жил среди бедуинских племён, был советником короля Ибн-Сауда». Филби был продолжателем одного из старинных родов Англии — в конце XIX века дед Кима по отцу, Монти Филби, владел кофейной плантацией на Цейлоне, а его супруга Квинти Дункан, бабушка Кима по отцу, происходила из известной в Англии семьи потомственных военных, одним из представителей которой был фельдмаршал Монтгомери. Прозвище Ким дали ему родители в честь героя одноимённого романа Редьярда Киплинга. Воспитывался бабушкой в Англии. Окончил с отличием Вестминстерскую школу. В 1929 году поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета, где состоял членом социалистического общества. В 1933 году, с целью антифашистской борьбы, по линии Комитета помощи беженцам от фашизма, действовавшего в Париже, приезжает в Вену, столицу Австрии, где участвует в работе венской организации МОПР. Предвидя скорый захват власти в Австрии фашистами, возвращается в Англию вместе с активисткой австрийской компартии Литци Фридман, на которой женится в апреле 1934 года. В начале июня 1934 года был завербован советским разведчиком-нелегалом Арнольдом Дейчем (по информации на сайте СВР, вербовка произошла в 1933 году).

Затем работал в «Таймс», был спецкором этой газеты во время гражданской войны в Испании, одновременно выполняя задания советской разведки. Последний раз выезжал в Испанию в мае 1937 года, в начале августа 1939 года вернулся в Лондон.

Благодаря случаю и помощи Гая Бёрджесса в 1940 году поступает на службу в Секретную разведывательную службу Великобритании (МИ-6) и уже через год занимает там пост заместителя начальника контрразведки. В 1944 году становится руководителем 9-го отдела МИ-6, занимавшегося советской и коммунистической деятельностью в Великобритании. Только за время Великой Отечественной войны передал в Москву 914 документов. Указывают, что именно благодаря Филби советской разведке удалось минимизировать потери, нанесённые предательством Элизабет Бентли в 1945 году: «Спустя день или два после того, как она дала показания ФБР, Ким Филби отправил в Москву донесения с полным перечнем всех, кого она сдала». С 1947 по 1949 год возглавляет резидентуру в Стамбуле, с 1949 по 1951 год — миссию связи в Вашингтоне, где устанавливает контакты с руководителями ЦРУ и ФБР и координирует совместные действия США и Великобритании по борьбе с коммунистической угрозой.

В 1951 году засвечены первые два участника «Кембриджской пятёрки»: Доналд Маклейн и Гай Бёрджесс. Филби предупреждает их об опасности, но и сам попадает под подозрение: в ноябре 1952 года его допрашивает британская контрразведка МИ-5, однако из-за недостатка улик отпускает. Филби пребывает в подвешенном состоянии до 1955 года, когда он уходит в отставку.

Однако уже в 1956 году его вновь принимают на секретную службу Её Величества в качестве агента МИ-6. Под прикрытием корреспондента газеты «Обсервер» и журнала «Экономист» он отправляется в Бейрут.

23 января 1963 года Филби нелегально переправляют в СССР, где до конца жизни он жил в Москве, в квартире в Трёхпрудном переулке, на персональную пенсию, под фамилиями «Фёдоров» и «Мартинс». Изредка привлекался советскими дипломатами и руководителями спецслужб для консультаций. Женился на сотруднице ЦЭМИ РАН Руфине Ивановне Пуховой (1932—2021).

В западной прессе появлялись статьи о том, что в СССР Ким Филби злоупотреблял алкоголем. Однако в документальном фильме «Ким Филби. Тайная война» его жена Руфина Пухова и английский писатель и публицист Филипп Найтли, интервьюировавший Филби в его московской квартире, отрицали этот факт. Руфина Пухова отмечала, что они вместе с мужем провели медовый месяц в Сибири, а впоследствии смогли даже посетить Кубу. 

Незадолго до смерти, в 1988 году Филби в своей московской квартире дал интервью посетившему его с разрешения КГБ английскому писателю и публицисту Филиппу Найтли. Интервью было опубликовано в лондонской газете «Санди таймс» весной 1988 года, а затем вошло в книгу The Master Spy: The Story of Kim Philby (1989). По впечатлениям Найтли, перебежчик жил в квартире, которую он назвал одной из лучших в Москве. Ранее она принадлежала некоему высокому чиновнику из МИД СССР. Когда дипломат переехал в новый дом, КГБ сразу порекомендовал освободившееся жилище Филби. «Я сразу ухватился за эту квартиру, — поведал разведчик в своём последнем интервью. — Хоть она и расположена в центре Москвы, но здесь так тихо, будто ты за городом. Окна смотрят на восток, на запад и юго-запад, так что я целый день ловлю солнце».

Отмечается, что квартира Филби, исходя из возможности его похищения британскими спецслужбами, была наилучшим образом расположена и с точки зрения безопасности: проезд к дому затруднён, сам подъезд и подступы к нему легко просматривались и контролировались. В адресных книгах и списках московских абонентов номер телефона Филби не указывался, корреспонденция поступала к нему через абонентский ящик на Главпочтамте.

Филипп Найтли рассказывал о последнем жилище Филби: «Из большой прихожей коридор ведёт в супружескую спальню, спальню для гостей, туалетную комнату, ванную, кухню и большую гостиную шириной почти во всю квартиру. Из гостиной виден просторный кабинет. В кабинете стоит письменный стол, секретер, пара стульев и огромный холодильник. Турецкий ковёр и шерстяной палас покрывают пол. На книжных полках, занимающих три стены, размещена библиотека Филби, насчитывающая 12 тысяч томов».

Ким Филби умер 11 мая 1988 года. Похоронен на новом Кунцевском кладбище.

Награды

Советские 
 Орден Ленина
 орден Красного Знамени
 орден Отечественной войны I степени
 орден Дружбы народов
 знак «Почётный сотрудник госбезопасности».

Британские 
 Орден Британской империи степени офицера (1 января 1946) — «как работающему в министерстве иностранных дел». Награждение аннулировано указом королевы от 10 августа 1965 года, а имя Филби удалено из регистра награждённых.

Прочие 
 Крест ордена Военных заслуг красного дивизиона (2 марта 1938). Вручён лично генералиссимусом Франсиско Франко.

Память 
 20 ноября 1990 года почтовое ведомство СССР выпустило в обращение серию из пяти почтовых марок работы художника Б. Илюхина, посвящённых советским разведчикам (С. А. Ваупшасов, Р. И. Абель, К. Филби, И. Д. Кудря и К. Т. Молодый)
 В 2018 году в честь Кима Филби была названа площадь на юго-западе Москвы.
 Д/ф. «Ким Филби. Тайная война» (Первый канал, 2017).
 Д/с. «Легенды разведки». Ким Филби («Звезда», 2019)

Личная жизнь 
Первая жена — Лици Фридман (), урождённая Алиса Кольман (). Были женаты с 24.02.1934, через несколько лет после переезда из Вены в Лондон стали жить раздельно, но развелись лишь в 1946 году, 17 сентября.

Вторая жена — Эйлин Арманда Фёрс (, 1910 или 1911 — декабрь 1957), сотрудница одного из магазинов «Маркс и Спенсер», с которой Филби познакомился в день начала Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года. Поженились 25 сентября 1946. Эйлин — мать всех детей Кима Филби:
 Джозефина (Josephine, 1941).
 Джон Дейвид (John David, 07.11.1943 — 14.08.2009). Был трижды женат, дочь — журналистка Шарлотта Филби. Приезжал в Москву на похороны отца в 1988 году.
 Дадли Томас (Dudley Thomas, 1944), известный также как Томми.
 Миранда (Miranda, 1946).
 Гарри Джордж (Harry George, 1950).

Третья жена — гражданка США Элинор Брюер (), урождённая Элинор Кэролин Кёрнс (, 1914 или 1913—1968). Первый брак с корреспондентом «Нью-Йорк таймс» Сэмом Попом Брюером. В браке с Филби с 1958 года по 1965 год. Некоторое время жила с Филби в Москве, после развода жила в Ирландии, затем в Тунисе. Скончалась в Мендосино, Калифорния. Элинор — автор мемуаров о Киме Филби «Шпион, которого я любила» (The Spy I Loved; издание в США под названием Kim Philby: The Spy I Married).

Четвёртая жена — Руфина Ивановна Пухова (1 сентября 1932, Москва — 17 мая 2021, Москва).

См. также 
 Кембриджская пятёрка

Киновоплощения 
 «Kim Philby war der dritte Mann» (ФРГ, 1969) В роли Филби — Арно Ассман / Arno Assmann
 «Philby, Burgess and Maclean» (Англия, 1977). В роли Энтони Бат / Anthony Bate
 «Бегства» / Escape (Англия, сериал, 1980). В роли Ричард Паско / Richard Pasco
 «Четвертый протокол» / The Fourth Protocol (Англия, 1987). В роли Майкл Билтон / Michael Bilton.
 «Шпионы из Кембриджа» / «Cambridge Spies» (Англия, сериал, 2003). В роли Тоби Стивенс.
 «Контора» / «The Company» (США, сериал, 2007). В роли Том Холландер.
 «Alien Connection» (США, 2011). В роли Эллиот Пассантино / Elliot Passantino.
 «The Spymaster» (США, 2013). В роли Роб МакГилливрей / Rob McGillivray
 «Kim Philby: His Most Intimate Betrayal» (Англия, 2014). В роли Дэвид Оукс.
 «Лагерь Икс» / Camp X (Канада, 2014). В роли Дэвид Страус / David Straus.
 «Охота на дьявола» (Россия, 2017). В роли Артём Ткаченко.
 «Шпион среди друзей» / «A Spy Among Friends» (Великобритания, сериал, 2022). В роли Гай Пирс.

Примечания

Литература 
 Найтли Ф. Ким Филби — супершпион КГБ. — М.: Республика, 1992. — ISBN 5-250-01806-8
 Филби К. Моя тайная война. — М.: Воениздат, 1980.
 «Я шёл своим путём». Ким Филби в разведке и в жизни. — М.: Международные отношения, 1997. — ISBN 5-7133-0937-1
 Долгополов Н. М. Ким Филби. — (Серия ЖЗЛ) — М.: Молодая гвардия, 2011.
 Разведчик. Ким Филби. Человек — Воспоминания генерала Тодора Бояджиева, Сократ, 2015 г., 264 с., 978-5-906350-34-3

Ссылки 
 Гарольд Адриан Рассел (Ким) Филби  // Умный сайт
 О Киме Филби в книге Кристофера Эндрю «КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачёва»
 д/ф «Ким Филби. Моя Прохоровка» («Россия», 2018)
 Чему Ким Филби учил агентов «Штази»
 Рассекречены материалы о легендарном советском разведчике Филби

Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Перебежчики
Иммигрировавшие в СССР из Великобритании
Участники гражданской войны в Испании
Мемуаристы СССР
Получившие политическое убежище в СССР
Персоналии:Спецслужбы Великобритании
Разведчики Великобритании
Похороненные на Кунцевском кладбище